Valentová ist der Familienname folgender Personen:

 Ivona Valentová (* 1944), slowakische Opernsängerin (Sopran)
 Jaroslava Valentová (* 1945), tschechische Hochspringerin
 Soňa Valentová (19462022), slowakische Schauspielerin
 Tereza Valentová (* 2007), tschechische Tennisspielerin

Valentová steht für:
 Valentová, Gemeindeteil von Staré Hory, Okres Banská Bystrica, Region Horehronie, Slowakei